Alfred Faure (1850-1939), homme politique français ;
 Alfred Faure (1925-1968), météorologue français ;
 Alfred Faure (1883-1935), coureur cycliste et motocycliste français.